HMS Formidable je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Formidable (1898) 
 HMS Formidable (R67)

Formidable